Заминьзвэ (бирм. ဈမျဉ်းဆွဲ) — за, звонкий альвеолярный фрикативный согласный, 9-я буква бирманского алфавита. При кодировании палийских слов по системе катапаяди соответствует цифре 9 (девять). Относится к редким буквам, одно из часто употребляемых слов на эту букву, слово зэй — рынок ဈေး.

В пали соответствует букве «джха».

Бирманский алфавит
Буквы пали